Професіональна футбольна група А 2013–14 — 90-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона втретє поспіль здобув Лудогорець.

Клуби

Перший етап

Турнірна таблиця 

  

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Ботев візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як фіналіст Кубку Болгарії 2013—2014.

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

  

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на soccerway 

2013–14
Болгарія
Болгарія
2013 у болгарському спорті
2014 у болгарському спорті